Гуадалупе-и-Кальво () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Guadalupe y Calvo дано в честь Девы Марии Гваделупской и губернатора штата .

Площадь муниципалитета равна 9632 км², что составляет 3,89 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 2850 метров, расположена в поселении Пуэрто-Бланко.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Гуачочи, на северо-востоке с Бальесой, на северо-западе с Морелосом, а также с другими штатами Мексики — на юге и востоке с Дуранго и на юго-западе с Синалоа.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1826 году, в его состав входит 1001 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 51,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 26,3 %;
 производство и строительство — 17,7 %;
 безработные — 4,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 50,7 %;
 водоснабжение: 37,8 %;
 водоотведение: 41,4 %.

Достопримечательности 
В муниципальном центре находится две церкви построенные в 1750 году. Монетный двор, школа Гильермо Прието, церковь Святого Младенца, основанные в XIX веке.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Гуадалупе-и-Кальво на Facebook

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа